Division I i ishockey 1945/1946 var den andra säsongen med division I som högsta serien inom ishockey i Sverige. Serien innehöll inga större överraskningar. Södertälje mötte Hammarby i finalen och Hammarby segrade och Kurt Kjellström gjorde flest mål (seriefinalen inräknad). Det enda som inte var förväntat var att nykomlingen Mora IK blev första landsortslag i högsta serien som inte åkte ut direkt utan höll sig kvar till nästa säsong.

Poängtabeller

Norra

Södra

Seriefinal
Hammarby IF-Södertälje SK 2-1
Södertälje SK-Hammarby IF 5-1
Hammarby IF-Södertälje SK 2-0

Se även
 Division II i ishockey 1945/1946
 Svenska mästerskapet i ishockey 1946

Källor

1945/1946
Ishockeysäsongen 1945/1946
Sport i Sverige 1945
Sport i Sverige 1946